La IIª edizione del FINA Water Polo Development Trophy si è svolta, come la precedente, a Kuwait City, dal 5 all'11 aprile 2009.

La formula del torneo è stata la stessa dell'edizione 2007: le 12 partecipanti si sono affrontate in una fase a gironi, dopo la quale hanno disputato direttamente le finali.

I padroni di casa del Kuwait, dopo essersi accontentati del quarto posto nel 2007, hanno conquistando il successo battendo in finale Singapore.

Fase preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Finali

11º posto

9º posto

7º posto

5º posto

3º posto

1º posto

Classifica finale

Bibliografia
 2nd FINA Water Polo Development Trophy 2009 (KUW) - Final round Results, Standings and Game Reports -  URL consultato il 20 marzo 2011.

Sport acquatici nel 2009
FINA Water Polo Development Trophy